Als Kabinett Erhard werden zwei von Ludwig Erhard je auf einer CDU/CSU-FDP-Koalition gestützte Kabinette auf Bundesebene bezeichnet:
das erste Kabinett Erhards von 1963 bis 1965, siehe Kabinett Erhard I
das zweite Kabinett Erhards von 1965 bis 1966, siehe Kabinett Erhard II